Krtova je lahko:
 Krtova 1 (Bosna in Hercegovina)
 Krtova 2 (Bosna in Hercegovina)